Friedrich Fellenberg ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Fellenberg (Lebensreformer) (1867–1952), deutsch-schweizerischer Lebensreformer
 Friedrich Fellenberg (Politiker) (1904–1979), deutscher Politiker